Brachybaenus är ett släkte av insekter. Brachybaenus ingår i familjen Gryllacrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Brachybaenus